

Sigle 
 Qualification Test Vehicle – missione del programma Apollo
 Quality TeleVision – rete televisiva filippina del passato
 Quran TV – canale televisivo del network pakistano ARY Digital

Codici 
 QTV – codice Q per D: "Devo mettermi in ascolto per te sulla frequenza di ... kHz (o MHz) dalle ore ... alle ore ...?" R: "Mettiti in ascolto per me sulla frequenza di ... kHz (o MHz) dalle ore ... alle ore ..."